České příjmení Záhlava nosí více různých osobností:

Antonín Záhlava – český sochař
Barbora Záhlavová-Strýcová (* 1986) – česká tenistka
Jakub Herm-Záhlava – česko-německý tenista a trenér, bratranec Sandry a manžel Barbory
Jan Záhlava – český lékař a tenisový funkcionář
Sandra Záhlavová (* 1985) – česká tenistka, sestřenice Jakuba